Nyabally ist der Familienname folgender Personen:
 Alagie Nyabally (* 1991), gambischer Fußballtorwart
 Lamin Nyabally, gambischer Politiker